VIF steht für:
 Varianzinflationsfaktor, siehe Multikollinearität #Varianzinflationsfaktor (VIF)
 Vålerengens Idrettsforening, norwegischer Sportverein, siehe Vålerenga Oslo
 Vereinbarkeitsindikator für Familie und Beruf
 Vignerons indépendants de France (deutsch: Unabhängige Winzer Frankreichs), französische Weinbau-Handelsorganisation
 Verifikation im Feld, Verifikation und Dokumentation auf dem Plan von Abmessungen in der Natur

Vif steht für:
 Vif, französische Stadt im Département Isère

vif steht für:
 Vili (Sprache) (ISO-639-3-Code), Bantusprache der Vili insbesondere in der Republik Kongo

Abkürzung